Marten de Roon (ur. 29 marca 1991 w Zwijndrechcie) – holenderski piłkarz występujący na pozycji pomocnika we włoskim klubie Atalanta BC. Wychowanek Feyenoordu, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Sparta Rotterdam, Heerenveen oraz Atalanta BC.

W reprezentacji Holandii zadebiutował 13 listopada 2016 w wygranym 3:1 meczu z Luksemburgiem.

Statystyki kariery 
 (aktualne na dzień 14 maja 2017)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Reprezentanci Holandii w piłce nożnej
Piłkarze Sparty Rotterdam
Piłkarze sc Heerenveen
Piłkarze Atalanty BC
Piłkarze Middlesbrough F.C.
Urodzeni w 1991
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022